Théodebald est un prénom mérovingien, variante de Théobald, qui sont devenus  en français.

Théodebald célèbres 

 Le roi Thibaut ou Théodebald, roi des Francs.
 Le maire du palais d'Austrasie Théodebald.

Homonymie de prénom
Nom théophore